Fairbank ist der Familienname folgender Personen:

 Christopher Fairbank (* 1953), britischer Schauspieler
 Dave Fairbank (* 1954), US-amerikanischer Schwimmer
 Janet Ayer Fairbank (1878–1951), US-amerikanische Autorin und Suffragette
 John K. Fairbank (1907–1991), US-amerikanischer Historiker und bedeutender Sinologe
 Rosalyn Fairbank (* 1960), südafrikanische Tennisspielerin
 William Fairbank senior (1917–1989), US-amerikanischer Physiker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Fairbank (Arizona), im Cochise County
 Fairbank (Illinois), im Henry County
 Fairbank (Iowa), im Buchanan und im Fayette County
 Fairbank (Maryland)
 Fairbank (Pennsylvania)

Fairbank steht ebenfalls für:
 Fairbank Memorial Park in Toronto, Kanada